Il doppio del torneo di tennis Women's Childhelp Desert Classic 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Tara Moore e Melanie South che hanno battuto in finale Jan Abaza e Louisa Chirico 4-6, 6-2, [12-10].

Teste di serie 

 Julie Coin /  Ana Vrljić (quarti di finale)
 Lindsay Lee-Waters /  Ashley Weinhold (semifinali)

 Irina Chromačëva /  Sally Peers (primo turno)
 Maria-Fernanda Alvarez-Teran /  Ulrikke Eikeri (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Women's Childhelp Desert Classic 2013